Тиберий Лициний Кассий Кассиан () — римский политический деятель середины II века.

О происхождении Кассиана нет никаких сведений. Между 139 и 144 годом, в эпоху правления императора Антонина Пия, он вошёл в состав жреческой коллегии арвальских братьев. На этот момент Кассиану было между 33 и 48 годами. Впоследствии он стал промагистром арвальских братьев. В 147 году Кассиан занимал должность консула-суффекта вместе с Гаем Попилием Каром Педоном. Дальнейшая биография Тиберия не известна.

Литература 
 John Scheid. Le collège des Frères Arvales: étude prosopographique du recrutement (69-304). L’ERMA di BRETSCHNEIDER, 1990. р. 231.
 August Friedrich von Pauly, Georg Wissowa. Paulys Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft: neue Bearbeitung, Том 22, Часть 1. J. B. Metzler, 1953. р. 53.